Elitettan 2016 var Sveriges näst högsta division i fotboll för damer och var den fjärde upplagan av Elitettan. Limhamn Bunkeflo och Hammarby blev uppflyttade till Damallsvenskan 2017. Nedflyttade blev QBIK, Älta IF och Sunnanå SK.

Lag och arenor

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Anmärkningslista

Externa länkar

Referenser

Fotboll i Sverige 2016
Fotbollssäsongen 2016
2016